El Himno de la República Socialista Soviética de Turkmenistán (turcomano cirílico: Түркменистан Совет Социалистик Республикасы Дөвлет Гимни, transliteración: Türkmenistan Sowet Sotsialistik Respublikasy Döwlet Gimni) fue el himno de la RSS de Turkmenistán, una de las repúblicas constituyentes de la Unión Soviética, de 1946 a 1991. También fue el himno nacional de la independiente República de Turkmenistán de 1991 a 1996.

Historia 
Este himno fue utilizado de 1946 a 1996. La música fue compuesta por Veli Mukhatov y las líricas por Aman Kekilov. En 1978, como parte de la desestalinización, todas las referencias a Iósif Stalin fueron retiradas. Cuando Turkmenistán se independizó de la Unión Soviética el 27 de octubre de 1991, el país continuó utilizando el himno únicamente como instrumental. En 1997 es sustituido por el himno actual.

Letra

Letra de 1978 a 1991

Traducción 
Inquebrantable unión amistosa en igualdad

La Unión Soviética nos ha unido en una familia

Rusia es la columna de esta esta amistad

Estamos bendecidos con felicidad en nuestra tierra natal

Estribillo:

¡Viva, patria, fuerte y libre!

Estamos mirando la victoria del comunismo

El partido de Lenin crece y se fortalece

Nuestra patria soviética, querida Turkmenistán

El gran Lenin abrió el camino a la libertad

Nos trajo una vida eterna y brillante

Reanimó a todo el pueblo a la justicia

Trajo victoria, trabajo y felicidad

(Estribillo)

Servimos a la causa comunista

Creamos y construimos un futuro claro.

Sostengamos la bandera roja en nuestras manos

Marcharemos hasta nuestro objetivo

(Estribillo)

Letra durante el gobierno de Stalin (1946 - 1953)

Traducción 
Inquebrantable unión amistosa en igualdad

La Unión Soviética nos ha unido en una familia

Rusia es la columna de esta esta amistad

Estamos bendecidos con felicidad en nuestra tierra natal

Estribillo:

¡Viva, patria, fuerte y libre!

No te dejara con vida

Te ahorraremos un alma dulce

Nuestra patria soleada, oh Turkmenistán

El gran Lenin abrió el camino a la libertad

Nos trajo una vida eterna y brillante

El hijo del pueblo, el líder del pueblo es Stalin

Nos ha llevado al éxito

(Estribillo)

Nuestro país se desarrolló en la era comunista

Nuestro sueño se ha realizado

Somos un pueblo libre de la Unión Soviética

Somos fuertes en el trabajo y en la lucha

(Estribillo)

Referencias 

Turkmenistán